El Torneig de Monterrey 2021, conegut oficialment com a Abierto GNP Seguros 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany a les sèries WTA 250 de la WTA. La tretzena edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de març de 2021 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista canadenca Leylah Annie Fernandez va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
WTA Tour 2021